Madagascar: Escape 2 Africa — компьютерная игра в жанре action по мотивам мультфильма «Мадагаскар 2». Игра выпущена для платформ PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Windows, Nintendo DS и Wii студией Toys for Bob.

Сюжет

Гемплей

Играбельные персонажи 
 Алекс - главный персонаж, лев. Способен рычать, делать двойной прыжок и бросать манго.
 Марти - зебра. Самый быстрый герой, способности отсутствуют.
 Мелман - жираф. Может выполнять удар головой, ногами и делать "вертолёт".( в оригинале летать не умеет)
 Глория - бегемотиха. Может делать атаку в прыжке и кувырок.
 Шкипер - лидер пингвинов. Может кидать шары в охраников. На xbox 360 доступен в мультиплеере, в миссии Пингвиньи проделки
 Ковальски - самый умный и высокий пингвин, чинит машину и наклон вправо, управление самолётом. На Xbox 360 доступен в мультиплеере.
 Прапор - младший по званию пингвин, появляется больше других пингвинов. Может скользить и атаковать врага, закидывает удочку.
 Рико - пингвин спец по оружию, плюётся леденцами, наклон машины влево, есть в шахматах. На Xbox 360 доступен в мультиплеере.
 Король Джулиан - кошачий лемур, много появлялся в игре, но играбельным был только на одном уровнях.
 Морт - играбелен в миссии "Приключения Морта". У него самые дальние прыжки.
 Морис - стреляет, когда Глория плывёт.
 Мото-Мото - прыжки в воду.
 Крокодил - пугает людей и разрушает витрины.

Персонажи, играбельные только в мини-играх 
 Мейсон - доступен в музыкальных стульях.
 Две обезьяны - доступны в мине-игре обезьяньи парочки.
 Львёнок - доступен в музыкальных стульях.
 Зуба - доступен в музыкальных стульях.
 Макунга - доступен в музыкальных стульях.
 Роза, Флора, Тюль, Лиля, Виолетта - доступны в прыжках в воду и в игре "Самый сок".

Неиграбельные персонажи 
 Фил - обезьяна, не умеет говорить, но умеет читать.
 Прочие жители африки - разные животные, появляющиеся на протяжении игры.

Враги 
 Попугаи - обитают на Мадагаскаре. Пытаются забрать свои яйца у короля Джулиана.
 Кроты - обитают на Мадагаскаре. Пытаются украсть детали от самолёта.
 Скорпионы - обитают в Обезьяньем каньоне. Атакуют Алекса и Мелмана. Мелман уничтожает их с помощью дурианов.
 Стервятники - обитают повсеместно в Африке.  
 Нильский крокодил - обитают на водопое и в подводных пещерах. 
 Плащеносные ящерицы - атакуют пингвинов.
 Люди - пытаются помешать пингвинам собрать металлолом для починки самолёта.
 Бульдог - пытается съесть Прапора. В итоге остаётся запертым в туалете.
 Рогачи - жуки. Мешают Алексу взбираться по стенам.
 Носороги - обитают на свалке. Мешают Мелману собирать мусор. 
 Здоровяк - едет в грузовике и обкидывает джип пингвинов ящиками.
 Главарь крокодилов - терроризирует животных на водопое вместе со своей бандой. Сражается с Глорией и Морисом.
 Нана - главный антагонист игры. Вместе с остальными туристами построила плотину, чем лишила воды животных. Пыталась помешать Алексу и пингвинам разрушить плотину, обстреливая самолёт дурианами. В конце падает с водопада.

Уровни

На Мадагаскаре 
Король Джулиан хочет сделать фотографии для новой брошюры Мадагаскара. Алекс должен поймать бабочек и схватить серебряную монету в прыжке. Затем играем за Марти. Нужно обогнать Морта в забеге и спасти висящих на шарах лемуров, пиная футбольный мяч в шары. Опять играем за Алекса. Защищаем от попугаев «камешки» короля Джулиана и спускаемся по лиане. Далее играем за Глорию. Надо обогнать Джулиана на воде, затем разрушить валун, плыть за «причудливой королевской лодкой» Джулиана и спрыгнуть с трамплина. Играя за Мелмана, надо, спускаясь вниз «вертолетом» спасти висящих на шарах лемуров. Затем Марти должен побить рекорд Алекса по футболу. В конце Марти и Алекс играют в футбол против Джулиана и Морта.

Подготовка к взлёту (Все в самолёт) 
Джулиан и Морис замечают, что кроты крадут детали. Мелман пытается их остановить. Одних он может победить только ударом головой, других — только кручёной атакой. Справившись с кротами, Морис просит Глорию закрыть чемоданы Джулиана. Одни она может закрыть с помощью двойного прыжка, другие — толчком, а потом двойным прыжком. Затем Джулиан просит Марти загрузить чемоданы в багаж, перепинав их. Далее играем за Алекса. Надо найти две верёвки и по очереди их связать. Потом Шкипер просит Мелмана забить заклёпки, чтобы взлётная полоса была ровной. Опять же Мелманом метаем Морта в мишени. Играя за Глорию, надо быстро прицепить верёвку к самолёту. Затем наши герои улетают в Нью-Йорк, ...

Добро пожаловать в Африку 
...а попадают в Африку. Но они не понимают, куда они попали, поэтому Алекс и Мелман отправляются исследовать территорию. Играя за Алекса, надо забраться наверх. Наверху Мелман кидает в скорпионов дурианы, чтобы Алекс смог пройти дальше. Немного исследовав территорию Алексом, мы играем за Мелмана, который должен найти выход из ущелья, передвигаясь на большом валуне. Мелман сильно удивляется, когда видит перед собой Алекса, Марти и Глорию и когда Алекс ему сказал, что была другая дорога.

Водопой 
Выйдя из ущелья, Алекс, Мелман, Марти и  Глория попадают на водопой и разделяются осмотреть территорию. Алекс должен найти фотоаппарат и сфотографировать Марти вместе с обезьяной, Наной, слоном, носорогом и Мото-Мото. Затем пингвины просят Алекса найти кусачки. Алекс использует пчёл, чтобы напугать носорога. Тот сдвигает валун, увидев пчёл. За тем валуном мы находим кусачки. Далее мы встречаем зебр, с которыми Марти соревнуется в забеге. И если он победит, его примут в стадо. Затем Джулиан предлагает Мелману открыть собственную клинику и вылечить нескольких жирафов, чтобы те уважали его. После охоты за внедорожником, Шкипер обучает Алекса переключаться между игроками. Переключаемся на Глорию с помощью тотема. На неё залезает Морис и стреляет мангом в крокодилов и их главаря.

Пингвиньи проделки (Пингвиний разбег) 
Играем за Прапора. Сначала надо обследовать окрестности, справиться с ящерицами, потом найти 6 предметов. Затем, играя за Рико, надо обстрелять охранников жвачкой и леденцами. Попав на склад, надо собрать ещё 10 предметов, играя за Прапора. Забравшись в здание через отверстие в крыше, Прапор должен ловить удочкой ещё предметы по списку, стоя на ящике. Затем пингвины пробираются в другое здание, где Прапор должен освободить крокодила из клетки. Играя за крокодила, нужно напугать охранников и расчистить витрины от вещей. Далее Прапор должен пройти мимо здоровяка, потом Шкипер и Рико будут обстреливать охранников и собаку газировкой, а Ковальски будет чинить машину, чтобы потом догнать грузовики с их вещами.

Охота за внедорожником 
Ковальски починил машину, теперь пингвины должны догнать 4 грузовика. За рулём сидит Прапор, влево поворачивает Рико, вправо — Ковальски, Шкипер просто сидит в машине. Чтобы вынести грузовики и устранить конвой, надо протаранить три грузовика по 5 раз, а четвёртый — десять раз. На последнем грузовике будет сидеть здоровяк, который будет кидаться в пингвинов ящиками. После охоты за внедорожником можно поиграть в «Пингвинью рыбалку». Можно ещё раз пройти этот уровень, чтобы поохотиться за обезьянами.

Обряд посвящения 
Алекс, забираясь наверх по холмам, встретил таких же львов, как и он. Но они были недружелюбны и кидались в Алекса фруктами. Забравшись наверх, Алекс встречает своего отца Зубу. Они, конечно, были рады видеть друг друга, но Макунга, приятель Зубы ( в мультфильме Зуба враждовал с Макунгой, а в игре у них были хорошие отношения), сообщил Алексу о том, что для того, чтобы его приняли в прайд, он должен пройти обряд посвящения. Чтобы пройти этот обряд, надо, играя за Алекса, поймать всех львят, вскарабкаться по стене, выиграть в игре «Музыкальные стулья» (нам известна как детская игра «Займи стульчик»), потом опять вскарабкаться по стене, выиграть в игре «Вышибало» (сначала уворачиваться от манго, потом победить львов в три раунда), завершить гонку с препятствиями, выиграть в игре «Горячий дуриан» (нам известна как игра «Горячая картошка») и пересечь ущелье. Завершив испытания и забравшись наверх, Алекс должен был произнести свой девиз. Но его девиз — «Я люблю суп» — не понравился Зубе и Макунге. Макунга надевает на Алекса позорный колпак.

Подводные пещеры 
Этот уровень проходится сразу после победы над крокодилами. Глория понравилась бегемоту Мото-Мото. Он просит её следовать за ним. Уже в подводных пещерах Мото-Мото обещает Глории ожерелье из жемчуга, но для этого Глория должна собрать 10 жемчужин. Потом надо проплыть по туннелям, раздобыть 10 перчиков и выплыть из пещер на земную поверхность. Тем временем Мото-Мото бросает Глорию, а ожерелье так и не отдаёт.

Ухаживание за Глорией 
Единственный уровень, вызывающий сложность. Глория, выплыв из пещер, встречает пять бегемотих, которые при ней спорят, кого Мото-Мото больше любит. Зовут их Флора, Роза, Тюль, Лиля и Виолетта. Далее Глория встречает Мото-Мото, который обещает ей удивить её и ожерелье. Играя за Мото-Мото, нужно совершить идеальный прыжок в воду, сделав в воздухе несколько трюков и тем самым удивить Глорию.  ( это самая гадкая часть игры . Нужно сделать идеальный прыжок- с кувырками . Без этого Глория не удивится - и игроки возненавидят глорию)  .Затем Тюль просит Глорию накачать воды и полить её садик. Далее Глория играет вместе с Розой, Виолеттой и Мото-Мото в игру «Сочный сок», собирая ананасы в три раунда. Потом Мото-Мото посылает Глорию к Лиле, та просит её сыграть в боулинг, забив страйк своим же телом. Ожерелье Мото-Мото решает оставить себе. Тем временем Мелман подозревает Мото-Мото в измене Глории и посылает Джулиана сфотографировать всё, что он творит. Играя за Джулиана, надо сфотографировать Розу, Флору, Лилю, Тюль и Виолетту, каждую вместе с Мото-Мото да так, чтобы Мото-Мото его не заметил, иначе Мото мото сильно пнёт Джулиана , пусть он и король . Когда Джулиан заканчивает, Мелман застаёт Глорию спящей, будит её и пытается показать ей фотографии, но Глория обижается на Мелмана и уходит.

Ремонт самолёта 
Перед началом ремонта Алекс должен найти 10 обезьян. Обезьян можно найти не только на водопое, но ещё и на других уровнях. Когда Алекс найдёт их и доставит Шкиперу, они заметят, что в вертолёте сидит Джулиан. Шкипер поручает королю лемуров совершить три мягких посадки на пометки, каждая дальше прежней. После этого задания Шкипер просит Алекса найти ещё 20 обезьян. Потом Шкипер поручает Мелману раздавить мусор, катаясь на шаре из этого же мусора.

Приключения Морта 
Этот уровень можно проходить сразу после победы над крокодилами. До точки, откуда начинается этот уровень может добраться либо Глория по воде, либо Алекс по узкому мостику. Там их встретят Джулиан и Морис. На вопрос «А где Морт?» Джулиан ответит: «Не знаю. Да ладно, с Мортом никогда ничего интересного не происходит». Далее мы видим Морта на болоте и весь уровень играем за него. Нужно пройти по этому болоту, при этом уцелеть среди крокодилов, ящериц и пчёл, периодически забираться наверх и выиграть в 3D Pinball Mort. Пройдя через это болото, Морт приходит на водопой к Джулиану и Морису.

Дискотека на вулкане 
Глория, найдя Джулиана, спросила его, где Мелман. Тот сказал ей, что он ушёл броситься в жерло вулкана. Глория, перепугавшись, быстро нашла вулкан, а в нём и Мелман. Она стала извиняться перед жирафом. Но тут приходит Мото-Мото и бросает Мелману «танцевальный» вызов, чтобы отстранить его от Глории. Соревнование состоит из двух этапов — победить Мото-Мото и завоевать сердце Глории. Судья — крокодил. После победы вулкан рушится, Мелман и Глория убегают, а крокодил падает в жерло вулкана.

Разгром плотины 
Хотя это и последний уровень, его можно проходить сразу после ремонта самолёта. Но ещё нужно найти всех 100 обезьян. До Алекса, Марти, Глории, Мелмана и пингвинов доходит новость, что водопой пересох. На самолёте они добираются до туристских хижин, там же находится и старушка Нана, которая лишила животных воды, построив плотину. Сначала надо уничтожить хижины туристов. Самолётом управляет Ковальски, в металлической корзине, которая бьёт по хижинам, сидит Алекс. После этого самолёт так резко поворачивает, что из него выпадает Марти. Он решает уничтожить хижину Наны. По шарам с дурианами, которые пускает Нана, Марти пинает мячи, а по хижине нужно пнуть шестью дурианами. Подобрав Марти, пингвины решают разрушить плотину, в этом им помогает Глория. Потом Нана с криком падает вниз по течению.

Особенности игры 
 Как и в первой части, в игре можно собирать монеты. Монеты можно потратить в магазине "Дьюти Фри". Всего монет: 1600. Также нужно собирать обезьян. Всего: 100
 Перед выполнением каждого уровня Шкипер и Прапор встают по середине надписи и ускользают, потом проскальзывает Ковальски, и стирает надпись.

Игровой процесс

Восприятие 

Игра получила смешанные отзывы. На сайте-агрегаторе оценок игровых изданий версии Madagascar 2: Escape From Africa для PS3 получила 58 баллов из 100 и 63 балла из 100 для Xbox 360.

Рецензент GameSpot Том Шеа назвал игру «весёлой», а персонажей — «смешными». Он отметил излишнюю низкую сложность игры, при котором, по мнению Тома, опытным игроком будет играть достаточно просто. Рецензент назвал «неуместными» голоса некоторых персонажей, хотя в целом актёрский состав ему понравился. Райан Клементс, рецензент IGN, оценил игру низко, назвав игровой процесс «скучным», добавив к этому плохую анимацию персонажей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Компьютерные игры 2008 года
Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Игры для Nintendo DS
Игры для Windows
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Toys For Bob
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные 1С
Компьютерные игры, изданные Activision